Лош (фр. Loche, Loches) — многозначный термин.

Фамилия 
 Лош, Виктор-Жан-Франсуа (1806—1863) — капитан французской армии и натуралист.
 Лош, Клаудия (род. 1960) — германская толкательница ядра.
 Лош, Тилли (1903—1975) — профессиональная австрийская танцовщица, хореограф, актриса и художник.

Топоним 
 Лош — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.
 Лош — округ во Франции, один из округов в регионе Центр.
 Лош — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Замок Лош — королевский замок расположенный во французском департаменте Эндр и Луара.
 Лоше, Пьер-Шарль (1767—1867) — французский генерал.